Žalmánek je nepříliš četné české příjmení.
Ženská forma příjmení je Žalmánková.

Původ 
Původ příjmení, stejně jako původ příjmení Žalman, vychází z vedlejší podoby osobního (křestního) jména Šalamoun.

První známá nositelka jména byla roku 1369 Margaretha Žalmani de Praga.

První písemná zmínka o panství nesoucí toto jméno byla roku 1497 Žalmanova Lhota.

Roku 1535 byl zmiňován Salamon žid pražský, ale následně je již nazýván Žalmanem židem.

Další příjmení s podobným původem jsou Žalák, Žalčík, Žalda, Žalek, Žalkovský.

Výskyt příjmení 
Četnost příjmení Žalmánek v České republice v roce 2015 bylo 81.
Četnost příjmení Žalmánková v České republice v roce 2015 bylo 74.

Největší výskyt příjmení je v okrese Vsetín ve Zlínském kraji.

Příjmení Zalmanek se vyskytuje také v USA, zejména v Texasu, pravděpodobně od roku 1865, kdy na místo dorazili vsetínští imigranti a založili tam osadu nesoucí jméno Vsetín.

Genealogie 
Jeden z nositelů příjmení Žalmánek, zabývající se genealogickým výzkumem předků, sestrojil rodokmen dostupný nejen pro nositele tohoto příjmení na adrese https://www.myheritage.cz/site-31231481/zalmanek.

Geografie 
V Texasu (USA) je v oblasti v historii osídlené českými přistěhovalci také Žalmánkovo jezero.
Česká příjmení
Rozcestníky - příjmení